Соревнования в парусном спорте на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 5 по 21 августа в Марине де Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. 380 спортсменов разыграли десять комплектов медалей: пять у мужчин, четыре у женщин и ещё один в смешанном классе. По сравнению с предыдущими Играми в олимпийской парусной программе произошёл ряд изменений. Соревнования у женщин в классе «Эллиот 6M» и у мужчин в классе «Звёздный» были заменены на турниры в женском 49-й FX, а также в смешанном классе катамаранов «Накра 17» (обязательно одна женщина и обязательно один мужчина, причём оба в любой роли на борту на выбор: либо рулевая(ой), либо шкотовая(ый)).

Смешанный класс в данном случае появился впервые в истории олимпийского парусного спорта и отражает политику ISAF по вовлечению женщин в спорт.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Классы яхт 
RS:X, Лазер Радиал, Лазер, Финн, 470, 49-й, 49FX, Накра 17

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанный класс

Квалификация

Место проведения

Ссылки 

Парусный спорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года .
Микросайт Олимпийских игр 2016 на официальном сайте World Sailing (бывшая ИСАФ).
Олимпийская статистика 2016 по парусному спорту на сайте Sports-Reference.com

Примечания